|-
| 22301 - ||  || 22 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 22302 ||  || 24 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22303 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22304 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22305 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22306 - ||  || 23 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 22307 - ||  || 16 septembrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 22308 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22309 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22310 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22311 ||  || 10 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22312 Kelly ||  || 14 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 22313 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22314 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22315 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22316 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22317 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22318 - ||  || 15 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 22319 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22320 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22321 - || 1991 RP || 4 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 22322 Bodensee ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 22323 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22324 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22325 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 22326 || 1991 SZ || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 22327 || 1991 TS || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 22328 - ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 22329 - ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22330 - ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22331 ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 22332 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 22333 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 22334 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 22335 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 22336 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 22337 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 22338 Janemojo || 1992 LE || 3 iunie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 22339 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22340 - ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22341 - || 1992 PF || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 22342 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22343 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22344 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22345 - ||  || 23 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 22346 - ||  || 28 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 22347 - ||  || 30 septembrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 22348 Schmeidler ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 22349 || 1992 UH || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 22350 || 1992 US || 21 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 22351 - ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 22352 - ||  || 26 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 22353 ||  || 28 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 22354 Sposetti ||  || 31 octombrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 22355 - ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 22356 - ||  || 19 noiembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22357 || 1992 YJ || 22 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 22358 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 22359 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22360 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22361 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22362 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22363 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22364 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22365 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 22366 - || 1993 MT || 21 iunie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22367 || 1993 MZ || 18 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 22368 - ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 22369 Klinger ||  || 18 septembrie 1993 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 22370 Italocalvino ||  || 15 octombrie 1993 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano
|-
| 22371 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22372 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22373 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22374 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22375 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22376 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22377 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22378 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22379 - ||  || 10 februarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 22380 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22381 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22382 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22383 - || 1994 EL || 5 martie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 22384 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 22385 - ||  || 14 martie 1994 ||  || , 
|-
| 22386 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22387 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22388 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22389 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22390 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22391 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22392 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22393 || 1994 QV || 29 august 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 22394 - || 1994 TO || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 22395 - ||  || 2 octombrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 22396 - || 1994 VR || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22397 - ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 22398 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22399 - || 1995 CB || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22400 - || 1995 CC || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-